Kuhlmann kan som auktorsförkortning betyda:

 João Geraldo Kuhlmann
 Moysés Kuhlmann

Robotskapade auktorsförkortningar